Alexander Wladimirowitsch Markow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Wladimirowitsch Markow (Astronom) (1897–1968), russischer Astronom und Astrophysiker
 Alexander Wladimirowitsch Markow (Biologe) (* 1965), russischer Biologe und Paläontologe